Hrvatska:
 Požarnica (Čabar), naselje u sastavu Grada Čabra

BiH:
 Požarnica (Tuzla, BiH), mjesna zajednica u Općini Tuzla.